«Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» — науковий журнал, заснований у 2013 році  Тернопільським національним економічним університетом.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, серія серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики.

Наукова направленість - теорія бухгалтерського обліку; інституційні засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

Тематичні розділи журналу 

1. Актуальна тема.

2. Теорії бухгалтерського обліку, розвиток під впливом економічних теорій та інституційних змін.

3. Інституційні засади впровадження міжнародних стандартів обліку.

4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту.

5. Проблеми організації обліку суб'єктів господарювання.

6. Бухгалтерський облік як професійна діяльність.

7. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту.

8. Аналітичне забезпечення діяльності бізнесу.

9. Системи контролю.

10. Звітність: національні особливості та  міжнародний досвід.

11. Системи оподаткування: проблеми взаємоузгодження з обліковою практикою.

12. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку.

13. Міждисциплінарні дослідження.

14. Сторінка молодих вчених.

Коди ідентифікації журналу, згідно реєстру періодичних засобів масової інформації Міжнародного центру ISSN: 
  (Print), 
  (Online).

Наукометрія 
Журнал входить до переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук.

Науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» внесено до 20 міжнародних наукометричних баз даних наукових видань та каталогів:
 Index Copernicus 
 The Cite Factor 
 Journals Impact Factor 
 General Impact Factor 
 РИНЦ 
 InfoBase Index 
 Global Impact Factor 
 Google Scholar 
 International Institute of Organized Research 
 ESJI 
 Cosmos Impact Factor
 JOURNAL FACTOR 
 ResearchBib
 Electronic Journals Library 
 Directory of Indexing and Impact Factor 
 MIAR 
 Polish Scholarly Bibliography 
 The WZB Berlin Social Science Center 
 World Cat 
 Turkish Education Index 
Весь архів журналу з часу його заснування зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського та в інституційному репозитарії бібліотеки ім. Л.Каніщенка Тернопільського національного економічного університету.

Засновники журналу 
 Тернопільський національний економічний університет
 Подільський державний аграрно-технічний університет
 ГО "Науковий клуб "СОФУС"

Видавець журналу 
 Тернопільський національний економічний університет

Редакційна колегія 
 
Головний редактор

Бруханський Р. Ф., д.е.н., доцент (Україна)

Заступник головного редактора

Жук В. М., д.е.н., академік НААН (Україна)

Виконавчий редактор (відповідальний секретар)

Семенишена Н. В., к.е.н., доцент (Україна)

Випусковий редактор

Сава А. П., к.е.н., с.н.с. (Україна)

Редакційна колегія

Альбрехт Д., д.е.н., професор (Сполучені Штати Америки)

Алшарарі Н., д.н., професор з обліку (ОАЕ)

Вахрушина М. А., д.е.н., професор (Російська Федерація)

Дерій В. А., д.е.н., професор (Україна)

Дюранкев Б., д.ф., професор (Болгарія)

Задорожний З.-М. В., д.е.н., професор з обліку (Україна)

Іванишин В.В., д.е.н., професор (Україна)

Ісмаїл Т., д.н., професор з обліку (Єгипет, Саудівська Аравія)

Озер Гекхан, д.н., професор (Туреччина)

Панков Д. О., д.е.н., професор (Білорусь)

Пармаклі Д. М., д.е.н., професор (Молдова)

Петрук О. М., д.е.н., професор (Україна)

Пуцентейло П.  Р., д.е.н., доцент (Україна)

Пушкар М. С., д.е.н., професор з обліку (Україна)

Родрігес П-С., д.н., професор (Бразилія)

Садовська І. Б., к.е.н, професор (Україна)

Сіманавічене Ж., д.е.н., професор (Литва)

Хомин П. Я., д.е.н., професор (Україна)

Хусейн Х., д.н., професор з обліку (Велика Британія)

Шарма Б., д.н., професор з менеджменту (Індія)

Політика відкритого доступу 
Концепція журналу передбачає вільний доступ читачів до наукових і дослідницьких статей, опублікованих у виданні. Кожен користувач має змогу відкрити сторінку видання та ознайомитися з поточними випусками в повноформатному викладі, постатейно, а також з архівом  усіх випусків видання попередніх років.

Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту під ліцензією Creative Commons із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована (CC BY-ND-ND 3.0), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Адреса редакції / контакти 
вул. Львівська, 11, к. 2116, м. Тернопіль, 46009, Україна

11 Lvivska Street, r. 2116, Ternopil, 46009, Ukraine

Сайт журналу: https://web.archive.org/web/20171009194858/http://jia.org.ua/; http://ibo.tneu.edu.ua/

Посилання 
 Архів номерів журналу "Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації"
 Сайт журналу "Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації"
 Репозитарій журналу "Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації" 
 Рейтинг наукових періодичних видань

Примітки 

Всеукраїнські журнали
Друковані видання, засновані 2013
Наукові журнали України
Економічні журнали
Українськомовні журнали України
Засновані в Україні 2013